Medusa — personagem da mitologia grega
 Medusozoa — animal aquático conhecido como "medusa"
 Medusa (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
 Medusa (Caravaggio) — pintura de Caravaggio
 Medusa (Leonardo da Vinci) — pintura de Leonardo da Vinci
 Medusa (álbum) - de Annie Lennox

Desambiguação